Per-Olof Sjöberg kan avse någon av följande:

Per-Olof Sjöberg (företagsledare) (1936–2012), svensk företagsledare och far till Emma Wiklund
Per-Olof Sjöberg (friidrottare) (född 1950), svensk sprinter